Јован Асен III (бугарски: Иван Асен III; 1259—1303), био је бугарски цар од 1279. до 1280. године. Носио је византијску титулу деспота.

Долазак на власт 
Јован је био син Мице Асена и Марије, ћерке Јована Асена II и Ирене Солунске. Рођен је 1259. или 1260. године, а умро је у егзилу у Малој Азији 1303. године. Заплашен успоном Ивајла, Михаило VIII Палеолог, византијски цар, позвао је Јована на двор те му доделио титулу деспота оженивши га својом најстаријом ћерком Ирином Палеолог (1277/1278). Михаило му је потом дао одређен број војника који ће му помоћи да се учврсти на престолу Бугарске. Иако је Ивајло неколико пута поразио Јована, на крају је три месеца блокиран у Силистрији од стране монголских савезника цара Михаила VIII. Византијска војска је опсела бугарску престоницу Трново, а када су се прочуле гласине о наводној смрти Ивајла, племство је стало на страну Јована и прихватило га за цара 1279. године.

Владавина 

Јован се на власти одржао свега годину дана. Како би ојачао своју позицију у Трнову, Јован је своју сестру Марију удао за бугарско-куманског властелина Ђорђа Тертера. Међутим, Ђорђе и Јован нису успели да успоставе власт над читавом Бугарском. Ивајло се појавио пред зидинама престонице и разбио два византијска одреда која су покушала да помогну Јовану. Јован и Ирена Палеологина у тајности напуштају Трново са благом из ризнице. Доспели су до Месембрије (Несебара) где су се укрцали на брод који их је одвео до Цариграда. Тамо је Јована цар Михаило оптужио за кукавичлук и одбио је да им пружи уточиште. Године 1280. или 1281. Јован је отпутовао у Златну Хорду где се са Ивајлом борио за наклоност Монгола који би му помогли да се врати на престо. Монголски кан Ногај је на једној гозби наредио да се Ивајло погуби. Међутим, Ногај није успео да на престо врати Јована. На њему је сада седео Ђорђе Тертер. Јован се вратио на своје поседе у Троади у Малој Азији где је умро 1303. године.

Породица 
Јован Асен и Ирена Палеологина основали су, у Византији утицајну породицу Асена. Припадници Асена заузимали су високе положаје све до пада Византије у 15. веку. Унука Јована Асена била је Ирина Асен, жена византијског цара Јована Кантакузина. Јован и Ирина имали су шесторо деце:

 Михаило Асен, титуларни цар Бугарске
 Андроник Асен, отац Ирине Асен
 Исак Асен
 Манојло Асен
 Константин Асен
 Теодора Асенина, удата најпре за Ернана Хименеза, а затим за Манојла Тагариса
 Марија Асенина, удата за Руђера де Флора

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 
 Асени

Рођени 1259.
Умрли 1303.
Бугарски средњовековни владари
Деспоти
Асени
Византијско-бугарски ратови